Jelena Dokić era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open 88 Contrexéville 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Iryna Brémond che ha battuto in finale Stéphanie Foretz Gacon 6–4, 6–7(1–7), 6–2.

Teste di serie

  Arantxa Rus (quarti di finale)
  Edina Gallovits-Hall (semifinali)
  Stéphanie Foretz Gacon (finale)
  Renata Voráčová (semifinali)

 Iryna Brémond (campionessa)
 Valerija Savinych (secondo turno)
 Urszula Radwańska (quarti di finale)
 Erika Sema (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open 88 Contrexéville 2011